È stata la seconda edizione del torneo nella stagione tennistica 2021. Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara erano i detentori del titolo, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Enzo Couacaud e Manuel Guinard.In finale Enzo Couacaud / Manuel Guinard hanno sconfitto Javier Barranco Cosano / Eduard Esteve Lobato con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (quarti di finale)
  Karol Drzewiecki /  Fernando Romboli (quarti di finale)

  Sergio Martos Gornés /  David Vega Hernández (semifinale)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinale)

Wildcard 

  Rubén Díaz Hernández /  Tomás Quesada Pérez (primo turno)
  John Echeverría /  Iván Marrero Curbelo (quarti di finale)

  Marc Owen Endler /  Guillermo García López (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gran Canaria Challenger II 2021